Jonathan Marray e Frederik Nielsen erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Marray gioca con Colin Fleming, e Nielsen con Grigor Dimitrov. Nielsen e Dimitrov sono stati sconfitti al secondo turno da Julien Benneteau e Nenad Zimonjić mentre Marray e Fleming sono stati sconfitti al terzo turno da Robert Lindstedt e Daniel Nestor.
In finale Bob e Mike Bryan hanno sconfitto Ivan Dodig e Marcelo Melo per 3-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Marcel Granollers /  Marc López (primo turno)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (terzo turno)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (semifinalisti)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (terzo turno)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Maks Mirny /  Horia Tecău (terzo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Julian Knowle (quarti di finale)

  Colin Fleming /  Jonathan Marray (terzo turno) 
  Santiago González /  Scott Lipsky (secondo turno) 
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (quarti di finale) 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finale) 
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (secondo turno) 
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (semifinalisti) 
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski (terzo turno) 
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (terzo turno)

Qualificati 

 Jesse Levine /  Vasek Pospisil (terzo turno)
 Samuel Groth /  Chris Guccione (secondo turno)

 Dominik Meffert /  Philipp Oswald (primo turno) 
 Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)

Lucky Losers 

 Dustin Brown /  Rameez Junaid (primo turno)
 Steve Johnson /  Andreas Siljeström (primo turno)

 Denis Kudla /  Tim Smyczek (primo turno)

Wildcard 

  Jamie Baker /  Kyle Edmund (primo turno)
  Lleyton Hewitt /  Mark Knowles (primo turno)

  David Rice /  Sean Thornley (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2013
ATP World Tour 2013